

Елленборо — місто, штат Північна Кароліна
 Елленборо — місто, штат Західна Вірджинія
 Елленборо — місто, штат Вісконсин